Cinema:
 Julia (pel·lícula de 1977), pel·lícula estatunidenca dirigida l'any 1977 
 Julia (pel·lícula de 2008), pel·lícula francesa estrenada l'any 2008 
 Asteroide: (89) Julia
 Fractal: Conjunt de Julia
 Matemàtic: Gaston Julia